Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 113001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 września 2002 do 31 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

113001-113100

113101-113200

113201-113300

113301-113400

113401-113500

113501-113600

113601-113700

113701-113800

113801-113900

113901-114000

Przypisy 

Lista planetoid 113001-114000

cs:Seznam planetek 113001-113250
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۱۳۰۰۱ - ۱۱۴۰۰۱)
ru:Список астероидов (113001—113100)
sk:Zoznam planétok 113001 – 113250
sl:Seznam asteroidov (113001-113250)